Филимоновский — посёлок в Чулымском районе Новосибирской области. Входит в состав Иткульского сельсовета.

География 
Площадь посёлка — 62 гектара.

Население 

По состоянию на 22:20 минут, 06.01.2020г. численность населения составляет - 35 человек.

Инфраструктура 
В посёлке по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Примечания 

Населённые пункты Чулымского района